Крістіна Бранді була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Руксандра Драгомір

Мартіна Хінгіс виграла титул, у фіналі перемігши Руксандру Драгомір, яка змушена була знятися за рахунку 6–2, 3–0.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Rosmalen Трава Court Championships
Тур WTA 2000
2000